Güell Palace är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Güell Palace ligger  meter över havet.

Terrängen runt Güell Palace är platt söderut, men åt nordväst är den kuperad. Havet är nära Güell Palace åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Montjuic Castle,  meter över havet,  km söder om Güell Palace.  Närmaste större samhälle är Barcelona,  km nordväst om Güell Palace. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Katalonien